Lion Israel Enthoven (1787-1863), industrieel
Emile Enthoven (1903-1950), componist
Dick Enthoven (1936-2021), wielrenner
Michael Enthoven (1951-), bestuurder
Geoffrey Enthoven (1974-), filmproducent
Tim Enthoven (1985-), illustrator
Axel Enthoven (1997-), designer
Iris Enthoven (1994-), presentatrice
Bedrijven:
Enthoven & Co, metaalpletterij en gieterij (1823-1972)